Název Skuhrov má více obcí:
 1. Skuhrov (okres Beroun) – obec v okrese Beroun
 2. Skuhrov (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 3. Skuhrov (okres Jablonec nad Nisou) – obec v okrese Jablonec nad Nisou
 4. Skuhrov nad Bělou – obec v okrese Rychnov nad Kněžnou
a několik částí obcí:
 5. Skuhrov (Česká Třebová) – část města Česká Třebová v okrese Ústí nad Orlicí
 6. Skuhrov (Lomnice nad Popelkou) – část obce Lomnice nad Popelkou v okrese Semily
 7. Skuhrov (Počepice) – část obce Počepice v okrese Příbram
 8. Skuhrov (Rožmitál pod Třemšínem) – část města Rožmitál pod Třemšínem v okrese Příbram
 9. Skuhrov (Velký Borek) – část obce Velký Borek v okrese Mělník
jiný význam:
 (4.) Skuhrov – bývalý hrad u Skuhrova nad Bělou

Externí odkazy